Foss kan syfta på:

 Foss socken – en socken i Bohuslän
 Foss landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1863–1951
 Foss församling – en församling i Norra Bohusläns kontrakt i Göteborgs stift
 Foss kyrka – församlingskyrka i Foss församling, Göteborgs stift
 Foss distrikt –  ett distrikt i Munkedals kommun och Västra Götalands län 2016–
 River Foss – en flod i England
 FOSS – förkortning av Free and open source software, en term för fri programvara och programvara med öppen källkod